Добрич — топоним:

Белоруссия 
 Добрич — деревня в Кормянском районе Гомельской области
 Добрич — речка в Гомельской области, приток Сожа.

Болгария 
 Добрич — город, административный центр Добричской области
 Добрич — община, входит в состав Добричской области
 Добрич — село в Хасковской области
 Добрич — село в Ямболской области

Россия 
 Добрич — посёлок в Комаричском районе Брянской области.

Добрич — фамилия:

 Добрич, Лазар (1881—1970) — болгарский цирковой артист.